El término Seventh Heaven o 7th Heaven (séptimo cielo) puede hacer referencia a:

 El séptimo cielo (película), película de 1927 dirigida por Frank Borzage.
 El séptimo cielo (película de 1937), película de 1937 dirigida por Henry King.
 El séptimo cielo (película de 1999), película de 1999 dirigida por Juan Fischer.
 7th Heaven (serie de televisión), (El séptimo cielo en Hispanoamérica, Siete en el paraíso en España), serie de televisión estadounidense.
 El séptimo cielo (1989), programa de televisión de España.
 «Seventh Heaven (canción)», una canción de la banda de rock japonés L'Arc~en~Ciel.